Sandfelli kan syfta på:
 Sandfelli (Gjógv), berg på Eysturoy, Färöarna
 Sandfelli (Oyndarfjørður), berg på Eysturoy, Färöarna